Maurice Ravel —  compositor e pianista francês
 Dom & Ravel —  dupla musical brasileira
 4727 Ravel —  asteróide descoberto por Freimut Börngen e L. Kirsch
 Ravel (Puy-de-Dôme) —  uma comuna francesa

Desambiguação